Gardeweg ist bezeichnet:

 eine Ortschaft der Stadt Wipperfürth, siehe Gardeweg (Wipperfürth)

Gardeweg ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Gardeweg (1944–2006), deutscher Kirchenmusiker, Komponist und Dirigent
 Markus Gardeweg (* 1969), deutscher DJ